Ладислав Крейчий: Крейчий, Ладислав (род. 1992) — чешский футболист.
 Крейчий, Ладислав (род. 1999) — чешский футболист.